Лучший новый артист (Best New Act) — одна из основных номинаций на MTV Europe Music Awards. Вручается с самой первой церемонии в 1994 году. До 1999 года называлась Прорыв года (Best Breakthrough Act). В 2006 была переименована в Звук Будущего (Future Sound) и победителя выбирали коллеги-музыканты. В 2007 году соревновались в номинации только артисты, выбранные зрителями в каждом регионе Европы. В течение двух недель, каждый день, участник одной из стран выбывал — в итоге осталось три участника. В 2008 году номинации вернули её первоначальное название.

См. также 
 MTV Video Music Award за лучшее видео дебютанта

MTV Europe Music Awards